Альберто Акоста:
 Акоста, Альберто Мартин (род. 1977) — уругвайский футболист.
 Акоста, Альберто Федерико (род. 1966) — аргентинский футболист.
 Акоста, Альберто Хошимар (род. 1988) — мексиканский футболист.